O Botola 2011-12 é a 56ª temporada da Liga Marroquina. Tudo começou na sexta-feira, 19 de agosto de 2011, com o Maghreb Fez vencendo o Hassania Agadir por 2-0. O Raja Casablanca é o detentor do título. Moghreb Tétouan venceu o Botola 2011-12 , depois de derrotar o vice-campeão FUS Rabat no último jogo da temporada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah , Rabat. Ambas as equipes lutaram pelo título até o último jogo. Foi a primeira vez na história do Botola que uma equipe do norte do país ganha.

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Clubes

Tabela

Campeão

Veja também
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos